Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Herrendoppel der Wimbledon Championships 2016. Insgesamt nahmen 16 Paarungen an der Qualifikation teil, die am 21. und 22. Juni 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)
 

Herrendoppel (Qualifikation)
2016